La palabra inglesa scooter puede referirse a:

 El scooter (motoneta) (o escúter), vehículo motorizado de dos ruedas.
 El scooter (patinete) (o patín del diablo), juguete que consiste en una plancha sobre ruedas y provista de un manillar para conducirlo.
 Scooter (banda), banda alemana de techno hardcore.
 Scooter (personaje de Bob Esponja), personaje de la serie animada Bob Esponja.

Enlaces externos